Chimariko (volk), een indiaans volk van jager-verzamelaars uit het huidige Californië.
Chimariko (taal), de taal van dit volk.